Pauline Parmentier era la detentrice del torneo, ma è stata sconfitta al secondo turno da Elena Rybakina.

In finale Petra Martić ha sconfitto Markéta Vondroušová con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Camila Giorgi (ritirata)
  Dajana Jastrems'ka (primo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno)

 Petra Martić (campionessa)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)
 Viktória Kužmová (primo turno)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Pemra Özgen (primo turno)

Qualificate 

  Irina Maria Bara (primo turno)
  Ana Bogdan (secondo turno)
  Ivana Jorović (primo turno)

 Kateryna Kozlova (secondo turno)
 Veronika Kudermetova (quarti di finale)
 Elena Rybakina (quarti di finale)

Lucky loser 

  Tímea Babos (secondo turno)

 Julia Glushko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2019